Dubœuf ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Dubœuf (1933–2020), französischer Winzer und Weinhändler
 Irène Dubœuf (* 1954), französischer Dichterin